Santa Calamidad est le vingt-sixième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2012.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Hector (Cheveux-de-feu)
 Tante Diane
 Capitaine Bombonera du bateau fluvial Santa Calamidad et son employé Tèzhébété

Au  
 Juan Casimiro Bombonera y Caramelos, cuisinier du majestueux galion Santa Calamidad
 Capitaine Ibérico Gaspacho
 Pablo et Pépé, conquistadors
 Enzo Reverso, traducteur de Milan
 Ptih'bonbèc, princesse
 Tèras'hantèc et Pahdipotèc, ses serviteurs
 Tèzunhmèkhinpèc, roi des Zygomastèques
 Tupuhdubèc
 Tèhzunpètsèc
 Touhtankilosé, sorcier

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis : Bobo, Bibu, et Bibi
 Les trois Aras
 Le Jaguar
 Une Araignée

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2012
Album Marsu Productions